Конодонты  — класс вымерших животных из типа хордовых, внешним обликом были похожи на современных миног и миксин.

До начала 1980-х годов конодонты (в настоящее время их называют конодонтовыми элементами) были известны только по микроскопическим (0,1—1 мм) окаменелостям зубовидных скелетных остатков, обнаруженных в морских осадках различного геологического возраста (от позднего кембрия до позднего триаса включительно). При этом было установлено, что группа конодонтов объединяет ископаемые скелетные элементы, принадлежавшие различным группам животных: протоконодонты, параконодонты и эуконодонты. Самих животных теперь также называют конодонтоносителями (Conodontophora), чтобы избежать смешения понятий.

Благодаря быстрому эволюционному изменению морфологии зубных элементов конодонтов они широко используются для биостратиграфии и целей геологического картирования.

Описание 
По одиннадцати известным полным окаменелым отпечаткам конодонтоносителей можно сделать вывод, что они по внешнему виду напоминали миног и миксин.
Их ротовой аппарат состоял из 15 или, реже, 19 элементов и радикально отличался от челюстей современных животных. Форма элементов — зубовидная, гребенчатая, листообразная; состав — фосфат кальция.

Среди конодонтоносителей были как совсем крошечные (длиной около 1 см), так и гигантские (например, Promissum, длина которого достигала 40 см). В настоящее время палеонтологи сходятся во мнении, что для конодонтоносителей характерно наличие больших глаз, плавников с плавниковыми лучами, хорды и мощной поперечно расположенной мускулатуры.

Конодонтовые элементы состоят из минерала гидроксиапатита, который является основной минеральной составляющей костей и зубов позвоночных. Это свидетельствует в пользу того, что зубы были первыми твёрдыми структурами, содержащими гидроксиапатит.

Образ жизни 
По мнению исследователей, «зубы» некоторых конодонтов представляли собой подобие фильтровальных аппаратов, при помощи которых планктон отфильтровывался из воды и отправлялся в глотку. Другие зубы, исходя из их строения, по их мнению, предназначались для того, чтобы «хватать и разрывать плоть».

Сохранившиеся отпечатки мускулатуры позволяют предположить, что некоторые конодонты (во всяком случае, Promissum) были умелыми пловцами, неспособными, однако, к стремительным броскам.

Систематика 
Конодонтов в настоящее время относят к хордовым благодаря наличию плавников с плавниковыми лучами, хорды и мощной поперечно расположенной мускулатуры, а также сходству химического состава зубов рыб и скелетных элементов конодонтов.

Некоторые исследователи относят конодонтов к подтипу позвоночных. Своим внешним обликом они похожи на современных миксин и миног.

Филогенетический анализ 2000 года показывает, что эуконодонты, вероятнее всего, являются позвоночными. Тем не менее, этот же анализ вызывает противоречие: ранние формы конодонтов, протоконодонты, формируют отдельную филогенетическую ветвь от более поздних параконодонтов и эуконодонтов. Возможно, протоконодонты связаны с группой, включающей ныне существующих щетинкочелюстных, и не являются родственниками собственно конодонтов.

Филогенетический анализ 2020 года восстановил эуконодонтов в качестве сестринского таксона круглоротых:

Окаменелости зубов конодонтов 
Многие десятилетия (до начала 1980-х годов) конодонтоносители были известны только по микроскопическим (0,1—1 мм) окаменелостям зубовидных скелетных остатков, которые встречались повсеместно, но их не удавалось «привязать» к какой либо полной окаменелости. Эти микроокаменелости сейчас называют «конодонтовыми элементами», чтобы избежать смешения понятий.

Конодонтовые элементы находят в отложениях с кембрия по триас. Конодонтоносители на протяжении 250 миллионов лет относительно быстро эволюционировали и были широко распространены, что даёт возможность использовать их в биостратиграфии — для установления очень дробных стратиграфических подразделений и для корреляции отложений из разных районов. Кроме того, конодонтовые элементы (зубы) используют как палеотермометры, позволяющие выявлять температурные колебания, происходившие с породой, в которой они содержатся. Дело в том, что под влиянием повышенной температуры в фосфатах происходят предсказуемые и постоянные изменения окраски, которые можно измерить. Это позволяет использовать их в нефтеразведке.

До 1980-х годов конодонтовые элементы обнаруживались лишь отдельно, а поэтому невозможно было определить, частями какого организма они являются. Крайняя редкость обнаружения полных окаменелостей связана с тем, что тело этих животных в основном состояло из мягких тканей.

Начиная с 1982 года было обнаружено несколько полных отпечатков конодонтоносителя в прослое ленточного известняка, находящегося в песчаниках Грантона нижнекаменноугольного возраста вблизи Эдинбурга (Шотландия). Это животное имело длинное (около 40 мм), узкое (около 2 мм) червеобразное тело с отчётливо обозначенной головой. Недалеко от переднего конца сохранился почти полный ротовой аппарат, состоящий из различных эуконодонтовых элементов. От передней части тела к задней отчётливо протягивается узкая, светлая полоса, которую интерпретировали как хорду, на основании чего само это животное было отнесено к примитивным позвоночным.

На территории России конодонтовые элементы впервые были обнаружены в 1971 году в разрезах Южного Приморья. К настоящему времени по конодонтам весьма детально проведена корреляция триасовых отложений Сихотэ-Алиня. Благодаря исследованию конодонтов с применением микропалеонтологического метода был установлен триасовый возраст многих кремнистых, вулканогенно-кремнистых и карбонатно-кремнистых толщ Сихотэ-Алиня, считавшихся палеозойскими или юрскими.

Примечания

Литература 
 Aldridge R. J., Briggs D. E. G., Smith M. P., Clarkson E. N. K. & Clark N. D. L. (1993). The anatomy of conodonts. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B 340: 405—421.
 Aldridge R. J. & Purnell M. A. (1996). The conodont controversies. Trends in Ecology and Evolution 11: 463—468.
 Donoghue P. C. J., Forey P. L. and Aldridge R. J. (2000). Conodont affinity and chordate phylogeny. Biological Reviews 75: 191—251.
 
 Sweet, Walter. The Conodonta.
 Sweet W. C. and Donoghue P. C. J. (2001). Conodonts: past, present and future. Journal of Paleontology 75: 1174—1184.

Ссылки 
 
 
 
 Конодонты прятали острые зубы за примитивными дёснами.

Вымершие бесчелюстные
†
Фауна палеозоя
Фауна триасового периода
Фауна юрского периода